Władysław Kaczyński (1848–1928), ogrodnik
 Władysław Kaczyński, sędzia